Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2014/2015 годов проходил с 15 августа 2014 года по 20 апреля 2015 года.

По итогам прошлого сезона во 2-й дивизион вылетели «Охуд», «Аль-Ансар» и «Аль-Кавкаб», занявшие соответственно 14-е, 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Сафа», «Аль-Фейха» и «Аль-Моджзель».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com 
 Статистика лиги на сайте rsssf.com 

2014/2015
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015